Okręty US Navy o nazwie USS "Colossus":
 Pierwszy  był parowcem, który był w służbie w czasie wojny secesyjnej.
 Drugi  był monitorem, który został przemianowany z "Kalamazoo" 15 czerwca 1869.

Colossus